2019 EA2 — астероид, сближающийся с Землёй и Венерой.

Сближения

Примечания

Ссылки 

 JPL Small-Body Database Browser

См. также 

Астероиды
Астероиды, открытые в 2019 году